Dösen steht für:

 Tagschlaf, Tagtraum oder Hypnagogie
 Dösen (Gemeinde Mallnitz), eine Katastralgemeinde in Kärnten
 Dösen (Leipzig), ein Stadtteil von Leipzig
 Heilanstalt Dösen, psychiatrische Klinik in Dösen (Leipzig)
 das ehemalige Dösen, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen, heute Skworzowo, Gemeinde Kornewo, Oblast Kaliningrad, Russland

 Siehe auch